Borový vrch je v Česku název kopce (řazeno podle nadmořské výšky):
 1. Borový vrch (Mostecká pánev) (280 m n. m.) – východně nad obcí Lišnice v okrese Most 
 2. Borový vrch (Žulovská pahorkatina) (487 m n. m.) – severovýchodně od města Žulová v okrese Jeseník  v lokalitě národní přírodní památky Borový
 3. Borový vrch (Benešovská pahorkatina) (517 m n. m.) – západně od městyse Divišov v okrese Benešov 
 4. Borový vrch (Brtnická vrchovina) (572 m n. m.) – severovýchodně od vesnice Střížov části města Brtnice v okrese Jihlava 
 5. Borový vrch (Český les) (626 m n. m.) – vrchol v Přimdském lese, severozápadně od obce Hošťka v okrese Tachov 
 6. Borový vrch (Křemešnická vrchovina) (697 m n. m.) – západně od obce Zbilidy v okrese Jihlava 
 7. Borový vrch (Krušné hory) (926 m n. m.) – severovýchodně od obce Nové Hamry v okrese Karlovy Vary 
ulice:
 8. Borový vrch (ulice, Liberec) – v Nových Pavlovicích části krajského města Liberec 
vrcholu, pouze ve tvaru přídavného jména:
 9. Borový (Krušné hory) (512 m n. m.) – vrch severozápadně od Města Nová Role v okrese Karlovy Vary

Související rozcestníky 
Bor
Borek